Enzo De Fusco (1969) – consulente del lavoro italiano
 Laura De Fusco (1948) – pianista italiana
 Luca De Fusco (1957) – regista teatrale italiano
 Pietro de Fusco (1638-1703) – giurista italiano
 Renato De Fusco (1929) – storico dell'architettura e designer italiano

Pagine correlate
Fusco